Ива́н Куско́в:
 Кусков, Иван Александрович  (1765—1823) — исследователь Аляски и Калифорнии, создатель Форта Росс в Америке.
 Кусков, Иван Сергеевич (1927—1997) — советский художник, иллюстратор около 100 детских книг, опубликованных в СССР.